Birtle est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Birtle, municipalité rurale du Manitoba
Birtle, ville du Manitoba
Birtle, ancienne circonscription provinciale du Manitoba

Birtle, hameau du Grand Manchester, Angleterre

Homonymie de toponyme